Nikolaj Valerjevitj Skladnitjenko (, ), född 1994 i Moskva, Ryssland, är en rysk ishockeyspelare som säsongen 2022/2023 spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Skladnichenko använder sitt namn med engelsk stavning även i Sverige.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1994
Levande personer
Män
Idrottare från Moskva
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Spelare i HK Amur Chabarovsk
Spelare i Buran Voronezj
Spelare i Chimik Voskresensk
Spelare i Kazzinc-Torpedo
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Metallurg Novokuznetsk
Spelare i Neftianik Almetievsk
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Olofströms IK
Spelare i Rubin Tiumen
Spelare i Titan Klin
Spelare i Zauralje Kurgan